La Coppa Italia di pallanuoto maschile 2004-2005 è la 14ª edizione della manifestazione dal 1970, anno in cui essa fu disputata per la prima volta. Alla seconda fase accedono direttamente la squadra campione e vicecampione d'Italia.

Prima Fase

Girone A

Girone B

Girone C

Seconda Fase

Girone D

Girone E

Final Four - Fiat Cup 2005

La Final Four si sono disputate a Torino dal 24 al 26 giugno 2005.

Vincitore

Sport acquatici nel 2004
Sport acquatici nel 2005
Edizioni della Coppa Italia di pallanuoto maschile